The Wishing Tree (englisch für Der Wunschbaum) steht für:

 The Wishing Tree, Originaltitel von Der Wunschbaum (Faulkner), Kinderbuch von William Faulkner (1927)
 The Wishing Tree, Originaltitel von Der Wunschbaum (1999), amerikanisch-kanadischer Film von Ivan Passer 
 The Wishing Tree (2012), US-amerikanischer Fernsehfilm von Terry Ingram 
 The Wishing Tree (Band), Musikprojekt von Steve Rothery

Siehe auch:
 Coin tree (auch Wish tree), Baum, der mit Münzen bedeckt ist
 Wunschbaum (Begriffsklärung)